Aéropos (en grec ancien :  / ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner deux rois macédoniens de la dynastie des Argéades :
 Aéropos Ier de Macédoine, qui règne de 602 à 576 av. J.-C. environ ;
 Aéropos II de Macédoine, qui règne de 399 à 393 av J.-.C. environ.